Xilosio 1-deidrogenasi è un termine generico per denominare un enzima che converte lo xilosio a xilonolattone. Più nel dettaglio, si distinguono:
L-xilosio 1-deidrogenasi – specifica per la conformazione L del substrato;
D-xilosio 1-deidrogenasi – specifica per la conformazione D del substrato;
D-xilosio 1-deidrogenasi (NADP+) – specifica per la conformazione D del substrato (l'enzima si serve di NADPH come cofattore).